Сансі́-ле-Шеміно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 19 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сансі-ле-Шеміно на сайті французького Національного інституту географії
 Сансі-ле-Шеміно на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сансі-ле-Шеміно на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сансі-ле-Шеміно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сансі-ле-Шеміно на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена